

Population, langue 
 Asante  ou Ashantis, population d'Afrique de l'Ouest, au Ghana.
 Asante, dialecte des Ashantis.

Personnalités de ce nom 

 Ernest Asante (né en 1988), joueur de football ghanéen.
 Anita Asante (née en 1985), joueuse de football anglaise.
 Amma Asante (née en 1972), femme politique néerlandaise.
 Amma Asante (née en 1969), scénariste, réalisatrice et actrice britannique.
 Molefi Kete Asante (né en 1942), historien et philosophe afro-américain.

Voir aussi 
 Asante, un album de McCoy Tyner